Гигошвили Арчил Александрович (, 1907—1969) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 
 после учёбы в 1920-х годах в Тифлисском фабричнозаводском училище полиграфической промышленности, работал по профессии. С 1934 года на партийной работе.
 1937—1941 начальник Госкинпрома Грузинской ССР
 с 1941 по 1944 занимал посты, последовательно: постоянного представителя Грузинской ССР при СНК СССР, начальника Полит.отдела Закавказской железной дороги, заведующим Политическим отделом Народного комиссариата иностранных дел Грузинской ССР
 1944 1-й секретарь районного комитета имени Л. П. Берия КП(б) Грузии г. Тбилиси
 26.03.1948 — 18.04.1951 Председатель Верховного Совета Грузинской ССР
 по 1952 2-й секретарь Тбилисского областного комитета КП(б) Грузии
 15.11.1952 — 15.04.1953 начальник Управления по делам искусств при СМ Грузинской ССР
 1953—1954 министр иностранных дел Грузинской ССР
 1954 министр социального обеспечения Грузинской ССР
 1954—1969 министр иностранных дел Грузинской ССР

Литература 
 Библиографический справочник: Советские деятели. — М.:АСТ,2000.

Ссылки 
Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991. Гигошвили Арчил Александрович

Вторые секретари Тбилисского обкома КП Грузии
Министры иностранных дел Грузии
Председатели Верховного Совета Грузинской ССР
Народные комиссары и министры Грузинской ССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 2-го созыва